7 janvier 1800 -  - 9 janvier 1800

Le  est le  jour de l'année 1800 du calendrier grégorien. Il s'agit d'un mercredi.

Évènements

Naissances 
 Jean-Didier Baze, homme politique français.

Décès

Notes et références